Ла Тортола има више значења:

 Ла Тортола (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тортола (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тортола, Ел Кријадор (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тортола (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику